Oskar Bernadotte (15. listopadu 1859, Drottningholm – 4. října 1953, Stockholm) byl švédský princ a hrabě z Wisborgu.

Život 
Narodil se 15. listopadu 1859 v Drottningholmu jako syn korunního prince Oskara II. a jeho manželky princezny Žofie Nasavské.

Dne 15. března 1888 se v Bournemouthu oženil se švédskou šlechtičnou Ebbou Munck af Fulkila a bez souhlasu svého otce se vzdal svého práva na nástupnictví na švédský trůn a jeho královského titulu vévody z Gotlandu.

Oddáni byli knězem Gustafem Beskowem v přítomnosti jeho matky královny Žofie a jeho dvou bratrů prince Karla, vévody z Västergötlandu a prince Evžena, vévody z Närke a své sestřenice dánské korunní princezny Luisy Švédské.

Po sňatku získal se svou manželkou tituly prince a princezny Bernadotte. Dne 2. dubna 1892 získal dědičný titul hraběte z Wisborgu, který mu předal jeho strýc velkovévoda Adolf Lucemburský.

Jeho manželka byla dcerou Carla Jacoba Munck af Fulkila a baronky Henriky Ulriky Antoinetty Cederström. Spolu měli pět dětí:
 Hraběnka Maria Sophie Henrietta Bernadotte af Wisborg (1889–1974)
 Hrabě Carl Oscar Bernadotte af Wisborg (1890–1977)
 Baronka Ebba Sofia Fleetwood (1892–1936)
 Paní Elsa Victoria Cedergren (1893–1996)
 Hrabě Folke Bernadotte (1895–1948)

Zemřel 4. října 1953 ve Stockholmu.

Vyznamenání

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Nositelé Řádu Karla XIII.
Rytíři Řádu slona
Nositelé Domácího řádu věrnosti
Nositelé Řádu Jižního kříže
Nositelé Řádu červené orlice
Nositelé Řádu svatého Olafa
Nositelé Řádu chryzantémy
Rytíři Řádu černé orlice
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Nositelé Řádu svaté Anny
Nositelé Řádu svatého Stanislava
Rytíři Řádu bílého orla
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Nositelé Řádu thajské koruny
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu Osmanie
Nositelé Řádu Kamehamehy I.
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé Řádu Spasitele
Nositelé Řádu Adolfa Nasavského
Nositelé Řádu svatého Karla
Nositelé Řádu svatého Alexandra Něvského
Nositelé Řádu Leopolda (Belgie)
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu Bertholda
Narození v roce 1859
Narození 15. listopadu
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1953
Úmrtí 4. října
Úmrtí ve Stockholmu
Muži